La Coppa del Re 2022 è l'86ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Liga ACB 2021-2022. 

Real Madrid
Barcelona
Valencia Basket
Joventut Badalona

Baxi Manresa
UCAM Murcia
Río Breogán
Lenovo Tenerife

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2021-2022
Supercoppa spagnola 2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Granada